Messias — conceito religioso
 Messias (Händel) — peça musical
 Messias (Alagoas) — município brasileiro